Джердан Шаки́ри (; 10 октября 1991, Гнилане, СФРЮ) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Чикаго Файр» и сборной Швейцарии.

Ранняя биография 
Шакири родился в городе Гнилане в семье косовских албанцев. В 1992 году его родители вместе с ним и его тремя братьями и сёстрами эмигрировали в Швейцарию Шакири имеет гражданство сразу нескольких государств: Швейцарии, Косово и Албании.

Клубная карьера

«Базель» 
Юниором Шакири играл в «Аугусте», откуда перебрался в детскую команду «Базеля». В 15-летнем возрасте Джердан стал лучшим игроком юношеского турнира Nike Cup, после чего он стал объектом интереса нескольких клубов, но остался в «Базеле». 2 января 2009 года Шакири подписал первый профессиональный контракт, а 12 июля дебютировал во взрослой команде в матче с «Санкт-Галленом». 9 ноября швейцарец открыл счёт своим голом за «Базель», забив в ворота «Ксамакса».

«Бавария» 
В феврале 2012 года подписал с мюнхенской «Баварией» четырёхлетний контракт, срок действия которого начинался с 1 июля 2012 года. В клубе Джердан играл под номером 11. В своём дебютном сезоне Шакири провёл 26 матчей и смог отметиться четырьмя забитыми голами.

«Интернационале» 
9 января 2015 года Шакири подписал контракт с итальянским «Интернационале» до 2019 года, отказавшись переходить в английский «Ливерпуль». Свой первый официальный матч за команду Джердан провёл 17 января 2015 года в матче 19-го тура Серии А против «Эмполи». В общей сумме Шакири провёл в составе «Интернационале» 15 матчей и отличился один раз.

«Сток Сити» 
11 августа 2015 года Шакири перешёл в английский «Сток Сити», подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила рекордные для клуба 12 млн фунтов стерлингов. В своём первом сезоне за «Сток Сити» Джердан провёл 27 матчей и забил три гола. Его первый выход на поле в составе «Сток Сити» произошёл 22 августа 2015 года в матче против «Норвича».

«Ливерпуль» 
13 июля 2018 года «Ливерпуль» подписал с Шакири пятилетний контракт, выплатив «Стоку» 13 млн фунтов стерлингов согласно опции выкупа. 27 октября 2018 года в матче 10-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» одолел «Кардифф Сити» со счётом 4:1, Шакири забил свой первый гол за «красных». 1 июня 2019 года в составе «Ливерпуля» Шакири стал победителем Лиги чемпионов, став единственным швейцарским футболистом, который выигрывал данный турнир два раза.

«Олимпик Лион» 
23 августа 2021 года Шакири перешёл во французский «Олимпик Лион» за 6 млн евро (5 млн фунтов стерлингов), подписав трёхлетний контракт.

«Чикаго Файр» 
9 февраля 2022 года Шакири перешёл в клуб MLS «Чикаго Файр», подписав контракт в качестве назначенного игрока до конца сезона 2024. Ставший самым дорогим в истории клуба, трансфер по сведениям прессы обошёлся в 7,5 млн долларов. В американской лиге он дебютировал 26 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Интер Майами». 19 марта в матче против «Спортинга Канзас-Сити» забил свой первый гол в MLS, реализовав пенальти.

Карьера в сборных 
Во взрослой сборной дебютировал 5 июня 2010 года, выйдя на замену на 88-й минуте в матче с командой Италии. В том же году игрок был включён в заявку на чемпионат мира, где один раз вышел на поле. Шакири был одним из самых юных участников турнира. 25 июня 2014 года в матче ЧМ-2014 оформил хет-трик в ворота сборной Гондураса, удостоился звания лучшего игрока этого матча.

На чемпионате Европы 2016 выступил во всех четырёх матчах национальной сборной. В поединке 1/8 финала против сборной Польши Шакири отличился голом на 82-й минуте матча. Взятие ворот было очень эффектным — Джердан пробил через себя с линии штрафной и отправил мяч точно в нижний угол ворот. В серии послематчевых пенальти Шакири реализовал свой 11-метровый удар, однако это не спасло сборную Швейцарии от вылета из турнира.

На чемпионате мира 2018 в матче со сборной Сербии (2:1) забил победный мяч, который отметил, изобразив скрещёнными руками у груди «албанского двуглавого орла», символ албанских националистов. После расследования ФИФА был оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков за неспортивное поведение.

На чемпионате Европы 2020 Шакири сделал дубль в матче против сборной Турции. В 1/4 финала против сборной Испании забил гол, сравнявший счёт (1:1), но сборная Швейцарии уступила в серии послематчевых пенальти.

Достижения 

«Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2009/10, 2011/12

«Бавария»
 Чемпион Германии: 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Германии: 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Германии: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012/13
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013

«Ливерпуль»
 Чемпион Англии: 2019/20
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2019
Сборная Швейцарии
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2011

Личная жизнь 
Джердан Шакири — мусульманин.

Из-за небольшого роста болельщики прозвали Шакири «XS», по аналогии с размером одежды, что совпадает с его инициалами.

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 79 / забито голов: 22; победы: 41, ничьи: 19, поражения: 19.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Чикаго Файр»